Brzeźnica Nowa (gromada) (powiat radomszczański/pajęczański)
 Gromada Chodorówka Nowa (powiat sokólski)
 Ciotusza Nowa (gromada) (powiat tomaszowski)
 Dąbrowa-Nowa Wieś (gromada) (powiat wysokomazowiecki)
 Gromada Kamionka Nowa (powiat sokólski) 
 Kamionka Nowa (gromada w powiecie suwalskim) 
 Kornica Nowa (gromada) (powiat siedlecki)
 Nowa Biała (gromada) (powiat nowotarski)
 Gromada Nowa Brzeźnica (powiat radomszczański/pajęczański)
 Nowa Bystrzyca (gromada) (powiat bystrzycki)
 Nowa Cerekwia (gromada) (powiat głubczycki)
 Nowa Cerkiew (gromada w powiecie nowodworsko-gdańskim)
 Nowa Cerkiew (gromada w powiecie tczewskim)
 Nowa Dąbrowa (gromada) (powiat stargardzki)
 Nowa Góra (gromada) (powiat chrzanowski)
 Gromada Nowa Huta (powiat kielecki)
 Nowa Huta Cisowska (gromada) (powiat kielecki)
 Nowa Jabłonna (gromada) (powiat szprotawski)
 Nowa Karczma (gromada) (powiat kościerski)
 Nowa Kościelnica (gromada) (powiat nowodworsko-gdański)
 Nowa Różanka (gromada) (powiat kętrzyński)
 Gromada Nowa Słupia (powiat kielecki)
 Nowa Sucha (gromada) (powiat sochaczewski)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie ciechanowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie człuchowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie kutnowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie nidzickim) (powiat mławski/nidzicki; pocz. gromada Nowawieś)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie nowosądeckim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie ostrołęckim) (makowski/ostrołęcki)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie olsztyńskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie oświęcimskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie pasłęckim)
 Gromada Nowa Wieś (powiat pilski)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie pruszkowskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie sierpeckim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie suwalskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie sztumskim)
 Nowa Wieś (gromada w powiecie zawierciańskim)
 Nowa Wieś Czudecka (gromada) (powiat rzeszowski/strzyżowski)
 Nowa Wieś Ełcka (gromada) (powiat ełcki)
 Nowa Wieś Grodziska (gromada) (powiat złotoryjski)
 Nowa Wieś Lęborska (gromada) (powiat lęborski)
 Gromada Nowa Wieś Wielka (powiat bydgoski)
 Nowa Wieś Żarecka (gromada) (powiat zawierciański/myszkowski)
 Nowa Wola (gromada w powiecie białostockim)
 Nowa Wola (gromada w powiecie piaseczyńskim)
 Nowacerkiew (gromada) (powiat chojnicki)
 Nowakowo (gromada) (powiat elbląski)
 Nowaki (gromada) (powiat nyski)
 Nowawieś (gromada w powiecie krotoszyńskim)
 Gromada Nowawieś (powiat mławski) (powiat mławski/nidzicki; następnie. gromada Nowa Wieś)
 Nowawieś (gromada w powiecie sokołowskim)
 Nowawieś (Kosowska) (gromada) (powiat sokołowski)
 Nowawieś (Wschodnia) (gromada) (powiat ostrołęcki)
 Nowawieś Chełmińska (gromada) (powiat chełmiński)
 Nowawieś Królewska (gromada) (powiat wąbrzeski)
 Nowawieś Książęca (gromada) (powiat kępiński)
 Gromada Nowawieś pod Wronkami (powiat szamotulski)
 Nowawieś Ujska (gromada) (powiat chodzieski)
 Nowawieś Wielka (gromada) (powiat bydgoski)
 Nowawola (gromada) (powiat lubartowski)
 Pawłówka Nowa (gromada) (powiat suwalski)
 Polska Nowa Wieś (gromada) (powiat opolski)
 Słupia Nowa (gromada) (powiat kielecki)